Leptomeraporus är ett släkte av steklar som beskrevs av Graham 1957. Leptomeraporus ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Leptomeraporus